«Шоколадный Пушкин» — седьмой студийный альбом группы «Звуки Му», записанный и выпущенный в 2000 году при участии лейбла «Отделение Выход». Диск создавался Петром Мамоновым практически в одиночестве, без привлечения каких-либо других музыкантов, выполнен в присущей ему экспериментальной манере. Жанр альбома охарактеризован автором как «лит-хоп», своеобразное сочетание прочитываемых литературных произведений со стилистикой хип-хопа или, точнее, трип-хопа, как отмечено в рецензии портала Звуки.ру.

Если предыдущая концертная программа Мамонова под названием «Есть ли жизнь на Марсе?» исполнялась исключительно на сцене и не была реализована в виде отдельного альбома на CD-носителе, то на сей раз он решил выпустить сначала диск, а потом уже сделать на его базе моноспектакль. По словам автора, «Шоколадный Пушкин» на самом деле не имеет никакого отношения ни к поэту Александру Пушкину, ни к шоколаду — такое необычное название пришло к нему от некого нью-йоркского чернокожего диджея, который однажды назвал себя «шоколадным Элвисом».

Премьера спектакля состоялась в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского 11 сентября 2001 года, в день террористических атак на США. Побывавший на премьере обозреватель «Известий» Алексей Филиппов описал действо следующим образом: «Мамонов показывает как, треща от внутреннего напряжения и осыпаясь на ходу, мысль складывается в корявое, безобразное, разрушающее форму, но точно соответствующее своей внутренней сути слово. Временами сил не хватает, и вместо речи рождается вой — герой корчится, пытаясь высказать невыразимое, но Слово не приходит». Юрий Сапрыкин в рецензии для журнала «Афиша» назвал «Шоколадного Пушкина» «набором случайных, слабо связанных друг с другом текстов, жестов, танцев и гитарных партий».  в обзоре для газеты «Коммерсантъ» отметил сюрреалистичность происходящего на сцене: «По сути, весь спектакль — это набор песенных, танцевальных, речитативных и пародийных номеров, не имеющих между собой даже намёка на смысловую связку». Спектакль в формате «литературных вечеров» шёл более четырёх лет, последний раз это представление было показано в Театре эстрады 19 октября 2005 года.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Шоколадный Пушкин — страница на официальном сайте Петра Мамонова
 

Альбомы группы «Звуки Му»